Víctor Blanco es un nombre de persona que puede hacer referencia a: 

 Víctor Blanco, empresario y dirigente deportivo español 
 Víctor Blanco de Rivera, gobernador del estado mexicano Coahuila y Texas
 Víctor Manuel Blanco (1918–2011), astrónomo puertorriqueño